Васи́лий Овчи́нников:
 Овчинников, Василий Сергеевич (1920—1983) — Герой Социалистического Труда.
 Овчинников, Василий Фёдорович (1901—1941) — Герой Советского Союза.